Мароны — сообщество беглых рабов-негров и их потомков смешанного происхождения.
 Мароны — роман Майн Рида, написанный в 1862 году.